Liba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liba (köping), Anhui,

Nigeria 

 Liba (ward), Kebbi, Maiyama,

Tjeckien 

 Libá, ort, Karlovy Vary, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar